ringwormen of Annelida, stam in het dierenrijk
ringworm (schimmel)
Ringworm (band)